A Dialog im Kamptal (Párbeszéd a Kamptalban) egy politikai és diplomáciai kezdeményezés és platform, amelyet az ausztriai Gars am Kampban alapítottak 2019-ben. Georgia Kazantzidu és Matthias Laurenz Gräff szervezi pusztán magán és önkéntes alapon, a 18. és 19. századi politikai "irodalmi szalon" hagyománya szerint. Tartalmát tekintve a párbeszédek az európai politika és diplomácia szempontjaival, valamint tisztán osztrák témákkal foglalkoznak.

Áttekintés 
A kamptali párbeszéd a 2019-es európai parlamenti választások alkalmával indult el, hogy tájékoztassa a polgárokat Európáról, növelje az Európai Unió iránti érdeklődést és Európa-párti kezdeményezőként lépjen fel Kamptalban és a Waldviertelben. A helyszínt, a Gars am Kamp-i Gräff Art stúdiót (a Zitternberg kerületben) azért választották, hogy bemutassa a művészet fontosságát az európai politikában és a társadalomban, például a polgárok közelségét. Ezt követően a platform a politika, a diplomácia és az interkulturális csereprogram információs és beszélgetési helyeként fejlődött, és igyekezett megmagyarázni és elősegíteni a társadalmi kérdéseket, és hozzájárulni társadalmunk és sokszínűségének, együttműködésének és cseréjének jobb megértéséhez. Az események rögzített időpontok nélkül zajlanak, de szeretnének egy bizonyos folytonosságot biztosítani, évente két-négy rendezvénnyel.

Párbeszédek

2019

Európa párbeszéd a Kamptalban 
 Wolfgang Petritsch, nagykövet
 Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, a Nemzeti Tanács tagja
 Werner Groiß, politikus
 Christian Schuh, politikus
 Walter Kogler-Strommer, politikus
 műsorvezető Josef Wiesinger

Párbeszéd a Kamptalban - közelebb hozza a politikát 
A megbeszéltek a következőket tartalmazták: A Nemzeti Jelölt-jelöltek és tagok mellett -
 Martina Diesner-Wais
 Alois Kainz
 Martin Litschauer
 Günter Steindl
 Herbert Kolinsky
 a fizikus Werner Gruber díszvendégként a dobogón.
 a moderációt ismét az állami parlament képviselője, Josef Wiesinger vezette.

2020

Politika, diplomácia a 21. században 
Dialog je vključeval:
 Emil Brix, nagykövet
 Hannes Swoboda, európai politikus
 Philipp Jauernik, történész és a Nemzetközi Páneurópa Unió tagja
 műsorvezető Eric Frey a Der Standard

A könyvek párbeszéde - a közös megtalálása 
Dialog je vključeval:
 Karin Kneissl, volt külügyminiszter
 Michael Breisky, nagykövet
 Georg Vetter, politikus
 műsorvezető Georgia Kazantzidu

Európánk. Kik vagyunk, honnan jövünk és merre tartunk? 
Dialog je vključeval:
 Erhard Busek, volt osztrák alkancellárja
 Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath, nagykövet
 Helmut Brandstätter, a Nemzeti Tanács tagja; a Kurier című napilap volt kiadója és főszerkesztője 
 Willi Mernyi, az osztrák szakszervezetek ügyvezető igazgatója
 műsorvezető, Daniel Lohninger, a NÖN vezető újságírója

2021

NEOS 
Dialog je vključeval:
 Indra Collini, NEOS-Alsó-Ausztria egyesületi igazgatója, NEOS klub elnöke, az állam parlamentje, állami parlament képviselője NEOS Alsó-Ausztria
 Helmut Hofer-Gruber, állami parlament képviselője NEOS Alsó-Ausztria
 Moderator Bernd Pinzer, NEOS Alsó-Ausztria klubigazgatója

Az osztrák igazságszolgáltatás és alkotmány jelentősége 
Dialog je vključeval:
 Wolfgang Brandstetter, volt osztrák alkancellárja, igazságügy-miniszter, alkotmánybíró
 műsorvezető Werner Groiß, politikus

2022

Karl von Habsburg – 100 éves Paneuropa 
Dialog je vključeval:
 Habsburg Károly, a Habsburg-ház feje és a dinasztia egykori trónörököse, az Osztrák Páneurópai Mozgalom elnöke és a Páneurópai Unió, Európa legrégebbi egyesítő mozgalma elnökségi tagja
 moderátor Rainhard Kloucek, a Paneuropa Movement Austria főtitkára és a Paneuropa Union Bureau tagja

Helmut Brandstätter beszélgetés közben 
Dialog je vključeval:
 Helmut Brandstätter, a Nemzeti Tanács tagja (NEOS); a Kurier című napilap volt kiadója és főszerkesztője

2023

Alsó-Ausztriai tartományi választás 
Dialog je vključeval:
 Lukas Brandweiner, a Nemzeti Tanács tagja, ÖVP
 Elvira Schmidt, állami parlament képviselője SPÖ Alsó-Ausztria
 Reinhard Teufel, állami parlament képviselője FPÖ Alsó-Ausztria
 Martin Litschauer, a Nemzeti Tanács tagja, DIE GRÜNEN
 Helmut Hofer-Gruber, állami parlament képviselője NEOS Alsó-Ausztria
 Moderátor, Martin Kalchhauser, a NÖN újságírója.

Külső linkek 

 Honlap

Hivatkozások 

Politikai szervezetek